Angelique Kerber era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al quarto turno da Coco Vandeweghe.

Serena Williams si è aggiudicata il torneo, battendo in finale Venus Williams con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (quarto turno)
  Serena Williams (campionessa)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Simona Halep (primo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Svetlana Kuznetsova (quarto turno)
  Johanna Konta (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Timea Bacsinszky (terzo turno)
  Venus Williams (finale)
  Elena Vesnina (terzo turno)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Barbora Strýcová (quarto turno)

  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Samantha Stosur (primo turno)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Caroline Garcia (terzo turno)
  Daria Gavrilova (quarto turno)
  Daria Kasatkina (primo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (quarti di finale)
  Tímea Babos (primo turno)
  Laura Siegemund (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Alizé Cornet (secondo turno)
  Mónica Puig (secondo turno)
  Ekaterina Makarova (quarto turno)
  Yulia Putintseva (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (terzo turno)

Qualificate 

  Mona Barthel (quarto turno)
  Anna Blinkova (secondo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Julia Boserup (secondo turno)
  Jennifer Brady (quarto turno)
  Eri Hozumi (primo turno)

  Elizaveta Kuličkova (primo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
  Rebecca Šramková (primo turno)
  Natalia Vikhlyantseva (secondo turno)
  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Zhu Lin (primo turno)

Lucky loser 

  Maryna Zanevska (primo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava (primo turno)
  Ashleigh Barty (terzo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)
  Kayla Day (primo turno)

  Jaimee Fourlis (secondo turno)
  Myrtille Georges (primo turno)
  Luksika Kumkhum (primo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017